Папский институт средневековых исследований () — исследовательский институт в Канаде, специализирующийся на передовых исследованиях культуры Средневековья.
Располагается в Колледже Св. Михаила Торонтского университета.

Основан в 1929 году. Является старейшим гуманитарным исследовательским институтом в Канаде.
Среди его сооснователей были Этьен Жильсон из Сорбонны и Коллеж де Франс и Генри Карр (1880—1963) и Gerald B. Phelan.

Был удостоен папского статуса в 1939 году.

В конце 1960-х годов в Торонтском университете был основан Центр медиевистики (), тесно сотрудничавший с PIMS. Однако в 1996 году они разорвали отношения.

Ссылки 

Торонтский университет
Медиевистика